Rock Around the Clock (nummer), een nummer geschreven door Max C. Freedman and James E. Myers, meest bekend geworden in de uitvoering van Bill Haley & His Comets
 Rock Around the Clock (album), een muziekalbum van de Amerikaanse rock-'n-rollband Bill Haley & His Comets
 Rock Around the Clock (film), een Amerikaanse film uit 1956 met onder anderen Bill Haley